121 Hermiona (mednarodno ime 121 Hermione, starogrško : Hermióne) je velik in temen asteroid tipa C v glavnem asteroidnem pasu. Pripada asteroidni družini Sibela.

Odkritje 

Asteroid Hermiona je odkril James Craig Watson (1838 – 1880). Ime je dobil po Hermioni, hčerki Menelausa in Helene iz grške mitologije.

Lastnosti 

Hermiona je asteroid z zelo nepravilno in nenavadno obliko. To nepravilno obliko so prvič opazili decembra 2003 pri opazovanju z Daljnogledom Keck . Od mnogih modelov, ki so poskušali opisati obliko asteroida, je najbolj primerna oblika »sneženega moža« (dve združeni krogli), ki ji tudi najbolj odgovarja opazovana precesija naravnega satelita . Po tem modelu bi imel asteroid obliko, ki jo sestavljata dve krogli s premerom 80 in 60 km s središči v razdalji 115 km. Običajen elipsoid ni oblika, ki se bi dobro ujemala z  resnično obliko asteroida Hermiona. Opazovanja gibanja astroidovega satelita je omogočilo tudi določitev mase osrednjega telesa . Po modelu »sneženega moža« bi lahko bila gostota 1,8 ± 0,2 g/cm3. To bi dalo poroznost okoli 20%. Asteroid je verjetno nalomljeno trdo telo, nikakor pa ni gruča manjših teles. Druga oblika, ki jo predvidevajo, je oblika »kikirikija«. To je oblika, ki vsebuje dve ločeni  bližnji telesi. Ti dve telesi bi imeli polmer 60 in 50 km, ločeni bi pa bili za 120 km.

Asteroid je sestavljen iz ogljikovih spojin.

Luna S/2002 (121) 1 

Asteroid 121 Hermiona ima tudi svojo luno. Odkrili so jo z daljnogledom Keck II v letu 2002. Dobila je začasno oznako S/2002 (121) 1. Nima še uradnega imena. Predlagali so samo, da se imenuje »LaFayette«.

Opombe in reference

Zunanje povezave 
 Simulacija tirnice 
 Opis sistema Hermione 
 Podatki o sistemu asteroida Hermiona 
  Okultacije asteroidov z zvezdami 

Asteroidi, poimenovani po grški mitologiji
Asteroidi družine Sibela
Astronomska telesa, odkrita leta 1872
2002 v znanosti